Aquitania kan syfta på:

 Aquitania – ett område i sydvästra Frankrike, se Akvitanien
 Aquitania (kommun) – en kommun i Colombia
 Aquitania (ort) – kommunens huvudort